

Patronymie 
 Nada van Nie (1967-) : actrice, réalisatrice, productrice et présentatrice néerlandaise.
 René van Nie (1939-2017) : réalisateur, producteur et scénariste néerlandais.